Magyarsók (szk. Šok), Szelőce településrésze
Tótsók, (szk. Šalgovce), Szlovákia, Nyitrai kerület, Nagytapolcsányi járás

Lásd még: Só